Cona (Veneto), een gemeente in de Italiaanse provincie Venetië (regio Veneto)
Cona (Teramo), een plaats in de Italiaanse gemeente Teramo